XPI или также XPInstall (Cross-Platform Install; произносится: zippy) — формат данных Mozilla Foundation для инсталляции расширений ПО.

Формат используется программами SeaMonkey, Mozilla Firefox, Mozilla Thunderbird и другим XUL-ПО.

XPI-файл (*.xpi) — ZIP-контейнер, который содержит инсталляционный файл install.rdf и другие данные.

См. также 
 XUL
 Mozilla application framework

Примечания

Ссылки 
 Firefox (расширения)
 XPInstall  
 Mozilla Firefox 

Mozilla